Mulberry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mulberry Township (Crawford County, Arkansas)
 Mulberry Township (Franklin County, Arkansas)
 Mulberry Township (Johnson County, Arkansas)
 Mulberry Township (Kansas)